FIL steht für:
 FIL-Preis, hochdotierter mexikanischer Literaturpreis
 Feria Internacional del Libro de Guadalajara, bedeutende Buchmesse für den spanischsprachigen Raum
 Fédération Internationale de Luge de Course, Internationaler Rennrodelverband
 Federation of International Lacrosse, Weltlacrosseverband mit Sitz in Toronto, Kanada
 das Functional Imaging Laboratory, umgangssprachlich für das Wellcome Trust Centre for Neuroimaging in London
 Feira Internacional de Lisboa, Internationale Messe von Lissabon
 Feira Internacional de Luanda, Internationale Messe von Luanda
 Festival Interceltique de Lorient, traditionsreiches internationales Musik- und Kulturfestival in der Bretagne

Fil bezeichnet:
 Philip Tägert (* 1966), Künstlername des Berliner Comiczeichners und Bühnenkomikers 
 finnische Dickmilch, siehe Viili
 Fil Man Made Group, italienisches Unternehmen der Textilindustrie

Fil ist der Familienname folgender Personen:
 Zbigniew Fil (* 1977), polnischer Sänger

FiL bezeichnet:
 Fachverband für integrative Lerntherapie

fil steht für:
 Filipino (ISO-639-3-Code), malayo-polynesische Sprache

Siehe auch:
 Fiel
 Fill
 VIL

Abkürzung